A Farewell to Arms ist der Titel oder Originaltitel folgender Werke:

 In einem andern Land, Roman von Ernest Hemingway (1929)
 In einem anderen Land (1932), US-amerikanischer Film von Frank Borzage
 In einem anderen Land (1957), US-amerikanischer Film von Charles Vidor
 A Farewell to Arms (1966), britische Miniserie